Naselja u Hrvatskoj:
 Jošavica (Petrinja), naselje u općini Petrinje

Naselja u BiH:
 Jošavica (Vukosavlje, BiH), naselje u općini Vukosavlje